De Montenegrijnse voetbalbeker 2011–2012 (Montenegrijns: Kupa Crne Gore 2011–2012) was de zesde editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Montenegro na de ontmanteling van Servië en Montenegro. Aan het toernooi deden dertig clubteams mee. De finale werd gespeeld op 23 mei 2012 in het Stadion Pod Goricom in de hoofdstad Podgorica, waar titelverdediger FK Rudar Plevlja in de eindstrijd met 2-1 verloor van FK Čelik. Die club won zo voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de nationale beker en plaatste zich op basis hiervan voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2012/13. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema

Zie ook
 Prva Crnogorska Liga 2011/12

2012
Bekervoetbal 2011/12